Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1991 vond plaats van maandag 27 mei tot en met woensdag 5 juni 1991 in 's-Gravenpolder. Karen van Lith werd voor de zesde keer Nederlands kampioen.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1991
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Borsele
Sportevenement in Zeeland